Кубок независимости Армении по футболу сезона-2012/13 — 22-й розыгрыш национального Кубка среди 9 профессиональных клубов: 8 — из Премьер-лиги и 1 — из Первой лиги («Алашкерт»).

Розыгрыш Кубка начался с 1/8 финала, где согласно регламенту встречались «Алашкерт» и клуб, который на день жеребьёвки Кубка Армении-2012/13 (8 ноября 2012 года) занимал последнее место в турнирной таблице чемпионата Армении («Бананц»).

Турнирная сетка

Результаты

1/8 финала 
Матчи прошли 14 и 28 ноября 2012 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 2 и 3 марта 2013 года.

Ответные матчи прошли 12 и 13 марта 2013 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 2 и 3 апреля 2013 года.

Ответные матчи прошли 16 и 17 апреля 2013 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2012/2013
 Первая лига Армении по футболу 2012/2013

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте ФФА 
 Статистика на soccerway.com 

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2012 году
Спорт в Армении в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Армении в 2013 году